Петербургский электробус — система электробусного движения в Санкт-Петербурге. Фактически, в Петербурге действуют две системы: 
 Комбинированная (троллейбусно-электробусная), состоящая из 9 маршрутов СПб ГУП «Горэлектротранс» (используются электробусы с подзарядкой в движении).
 Автономная (чисто электробусная), состоящая из единственного маршрута СПб ГУП «Пассажиравтотранс» (используются электробусы с ONC-зарядкой в парке).
Организацией работы маршрутов обеих сетей в Санкт-Петербурге руководит СПб ГКУ «Организатор перевозок».

История 
В конце 2017 года была начата оптимизация троллейбусной маршрутной сети и перевод части маршрутов на электробусы с подзарядкой в движении. Для работы нового подвижного состава было принято решение продлить трассы существующих троллейбусных маршрутов в места, где отсутствует контактная сеть. Предварительно в ноябре-декабре этого года город получил первые машины Тролза-5265.02 и Тролза-5265.08 семейства «Мегаполис», а позже — белорусские АКСМ-32100D. Сейчас поставляются машины ВМЗ-5298.01 с увеличенным автономным ходом. 

В 2019 электробусы с зарядкой в парке заменили часть автобусов на маршруте № 128.

Хронология развития сети 

Первым маршрутом, обслуживаемым электробусами с динамической подзарядкой, стал троллейбус № 23 — его перезапуск состоялся 12 декабря 2017 года, в результате перенаправления трассы следования от метро «Старая Деревня» к улице Оптиков через Богатырский проспект. Первые месяцы эксплуатации электробусов с подзарядкой в движении в Санкт-Петербурге получили высокую оценку со стороны СПб ГУП «Горэлектротранс». Так, за месяц работы после запуска электробусов с подзарядкой в движении пассажиропоток маршрута № 23 вырос почти в 10 раз.

27 декабря 2017 года изменилась трасса троллейбусного маршрута № 41, продленного в район жилой застройки «Балтийская Жемчужина».

С 12 февраля 2018 года троллейбусный маршрут № 2 продлён от метро «Комендантский проспект» до Глухарской улицы.

С 14 апреля по 15 декабря 2018 года, на время ремонта трамвайных путей на проспекте Авиаконструкторов, работал компенсационный троллейбусный маршрут № 12, обслуживавшийся электробусами с динамической подзарядкой.

В связи с ликвидацией контактной сети на конечной остановке «Казанский собор» по проекту «Чистое небо» в конце мая 2018 года состоялся перевод маршрута № 17 на троллейбусы с УАХ (позднее маршрут был спрямлён без выезда на набережную канала Грибоедова).

27 августа состоялся перезапуск маршрута № 18, который вместо Таллинской улицы перенаправлен до площади Академика Климова мимо станции метро «Лесная».

3 сентября перезапущен на динамические электробусы маршрут № 43 и продлён до конечной станции «Река Оккервиль».

В 2019 году были поставлены 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели БКМ-32100D.

19 марта 2019 на базе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» вместо части автобусов маршрута № 128 запущены электробусы с зарядкой в парке.

15 августа 2019 года перезапущен троллейбусный маршрут № 32 и продлён по односторонней петле через окончание Ленинского проспекта, Балтийский бульвар, улицу Маршала Казакова и начало проспекта Героев.

1 сентября 2019 года троллейбусный маршрут № 40 переведен на электробусы с динамической подзарядкой по причине отложенного переноса контактной сети после окончания реконструкции Богатырского проспекта. Сейчас на маршруте работают обычные «классические» троллейбусы.

16 марта 2020 года троллейбусный маршрут № 47 переведен на электробусы с динамической подзарядкой и продлен до станции метро «Московская» через Малую Балканскую и Белградскую улицу и железнодорожную платформу «Проспект Славы».

16 ноября 2020 года троллейбусный маршрут № 46 был продлён до платформы Сергиево по новому участку проспекта Ветеранов и проспекту Будённого, а с другой стороны до проспекта Народного Ополчения (троллейбусного парка № 1).

В 2021 году СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отметил 95-летие. В интервью телеканалу «Санкт-Петербург» пресс-секретарь предприятия Татьяна Клепикова рассказала о перспективах развития транспорта и перехода на чистые источники энергии: в частности, она заявила, что в Красногвардейском районе, в производственной зоне «Ржевка», в 2024 году будет открыт первый в России электробусный парк (на деле первый электробусный парк был открыт в 2022 году в поселении Краснопахорское города Москвы).

10 ноября 2022 года АО Группа Синара объявила о начале заводских испытаний новой модели электробуса, СИНАРА-6253, совместно с СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Примечания 

Санкт-петербургский троллейбус